...Y Todo Sigue Igual es el primer álbum del grupo panameño Factor VIII editado en 2001. Esta producción fue grabada en los estudios Master Blaster de Evan Rodaniche (Cage9), dicha producción obtuvo excelente aceptación por los críticos y los fanes en Panamá, el cual fue seguido de exitosas presentaciones. Para la grabación y gira del disco la alineación estaba conformada por Jesús "Tutín" Armenteros, Ernesto "Tito" Mantovani, Roderick "Coloreto" Álvarez, Alejandro "Piérdete 1" Sosa y Franco "Panky" Rivera.

Lista de canciones 

 Si tan solo tuviera
 Prudencia
 Un simple día en la rutina de mi vida
 Crónicas de maldad
 Corrupción
 Ángel azul
 Sólo por ser normal
 Expedición verdad
 Infeliz (maldito bastardo)
 Los perros

Álbumes de 2001
Álbumes de Panamá
Álbumes en español